Борщи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Борщи — деревня в Кобринском районе Брестской области.

Украина 
 Борщи — село в Барском районе Винницкой области.
 Борщи — село в Подольском районе Одесской области.
 Борщи — посёлок, относится к Подольскому району Одесской области.